Osoby o tym nazwisku:
 Boris Nikołow – bułgarski bokser
 Georgi Nikołow – bułgarski piłkarz 
 Łazar Nikołow – bułgarski kompozytor
 Płamen Nikołow – bułgarski piłkarz
 Płamen Nikołow – bułgarski piłkarz
 Płamen Nikołow – bułgarski piłkarz
 Władimir Nikołow – bułgarski siatkarz